Earthsiege ist der Name folgender Computerspiele:
Metaltech: Earthsiege
Earthsiege 2